Э́нтони Вон Чхо́усо́н (традиционное  и упрощённое ) — гонконгский актёр, режиссёр и сценарист. Родился 2 сентября 1961 года в Гонконге под именем Энтони Перри (). По единодушному мнению критиков очень талантливый и многогранный актёр. Сыграл почти в полутора сотне кинофильмов. Удостоился 13 кинонаград и 8 номинаций. Рост актёра — 179 см.

Биография

Детство и юность 
Семья Энтони Перри проживала в Гонконге. Отец был англичанином (моряком), мать — китаянкой. Когда мальчику исполнилось 4 года глава семейства покинул их и тогда Энтони твёрдо решил взять себе фамилию матери. Так Энтони стал Вон Чхоусоном. Не исключено, что вышеупомянутый факт нанёс ребёнку психологическую травму, и в юности Вонг был весьма проблемным подростком. Учиться не хотел, отношения в школе — даже со сверстниками — были чрезвычайно натянутые. В общем, в какой-то момент Вонг сделал радикальный поступок — вообще ушёл из школы и стал самостоятельно заниматься по учебникам.

Актёрская карьера 
Карьеру актёра Вонг начал с курсов на 'Asia Television Limited' ('ATV' — первый гонконгский ТВ-канал). Там ему приходилось исполнять роли антигероев, этаких «плохих парней». За пару лет учёбы он поучаствовал в двух десятках телепостановок. Набравшись опыта, Вонг поступил в гонконгскую Академию Исполнительных Видов Искусства. Учась там, дебютировал в художественном фильме. Здесь биографы расходятся относительно года и названия фильма. По одним данным, это произошло в 1984 году, лента «Вечная битва» (). По другим — в 1985, фильм «Меня зовут не Сюзи» ("). Тем не менее, славы эти фильмы ему не принесли. Хотя уже в 1986 году Вонг номинировался на гонконгском кинофестивале () в категории «Лучший актёр-новичок». На короткое время ушёл из киноиндустрии в театр.

В начале 1990-х гг. вернулся на поприще киноактёра и практически сразу стал именитым. Уже в 1992 году он получил приглашение от Джона Ву сыграть в картине «Круто сваренные» («Крутые парни») («»). В 1993 году Вонг удостоился награды гонконгского кинофестиваля в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Нерассказанная история» ().

Режиссёрская карьера 
В середине 1990-х Вонг стал пробовать себя в качестве режиссёра, поставив один за другим два фильма: «Новый начальник» () в 1995 году и «Лучший банановый клуб» () в 1996 году. Эти картины, откровенно говоря, не были встречены публикой на ура и Вонг снова переключился на актёрскую работу. В конце 1990-х он успел «засветиться» практически во всех крупных гонконгских кинолентах, попутно получит несколько кинонаград. Попутно Вонг также записал 4 музыкальных альбома.

Из последних известных кинолент с участием актёра: «Медальон» () 2003 года и «Мумия: Гробница императора драконов» () 2008 года, а также «Ип Ман: Последняя схватка» () 2013 года.

Личная жизнь 
Женат (свадьбу сыграли в 1995 году), имеет сына.

 

Актёры Китая
Кинорежиссёры Гонконга